Sankt Florian, St. Florian heißen folgende Personen:
 Florian von Lorch († 304), christlicher Heiliger und Märtyrer
 Friedrich St. Florian (* 1932), österreichisch-amerikanischer Architekt

Sankt Florian, St. Florian heißen folgende geographischen Objekte:
 St. Florian (Linz-Land), Gemeinde im Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 St. Florian am Inn, Gemeinde im Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Groß Sankt Florian, Gemeinde in der Steiermark
 St. Florian (Alabama), Stadt in den USA
Gemeindeteile:
 St. Florian (Gemeinde Kappel), Ortschaft von Kappel am Krappfeld, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 St. Florian bei Helpfau, Katastralgemeinde von Helpfau-Uttendorf, Bezirk Braunau, Oberösterreich
 St. Florian (Neumarkt), Fraktion der Gemeinde Neumarkt, Südtirol
Bauten:
 zahlreiche Kirchen des Hl. Florian, siehe Florianikirche
 Stift Sankt Florian, in Sankt Florian bei Linz, Oberösterreich
 Feuerwehrhotel Sankt Florian, Feuerwehr-Erholungsheim im Rahmen des Sozialwerks der baden-württembergischen Feuerwehren

Siehe auch:
 Sankt-Florian-Prinzip